

Statistiche

Statistiche da allenatore

Palmarès

Giocatore
Southern Football League Premier Division: 2
Oxford: 1960-1961, 1961-1962
Football LeagueThird Division: 1
Oxford: 1967-1968

Allenatore

Kettering Town: 1972-1973

Cambridge Utd: 1976-1977

Manchester United: 1982-1983, 1984-1985

Manchester United: 1983

Sheffield Wednesday: 1990-1991
Aston Villa: 1993-1994

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi